Ла Сомбриља има више значења:

 Ла Сомбриља (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сомбриља (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сомбриља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сомбриља (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику